

Onomastica
 Julia – variante del nome proprio di persona Giulia

Persone
 Gaston Julia – matematico francese
 Raúl Juliá – attore portoricano

Matematica
 Insieme di Julia – entità geometrica

Personaggi immaginari 
 Julia – personaggio del manga e anime Ken il guerriero
 Julia – la donna di Spike Spiegel, protagonista del manga e anime Cowboy Bebop
 Julia Kendall – protagonista del fumetto Julia - Le avventure di una criminologa
 Julia – personaggio femminile del romanzo 1984 di George Orwell
 Julia Mattos – protagonista della telenovela brasiliana Dancin' Days

Cinema 
 Julia, film francese del 2008 diretto da Érick Zonca

Televisione
Giulia (Julia) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1968 al 1971
Julia - La strada per la felicità – soap opera tedesca
Giulia (Julia) – serie televisiva del 2022

Musica
 Julia – canzone dei Beatles (1968)
 Julia – canzone degli Eurythmics (1984)
 Julia – canzone di Chris Rea (1993)

Altro
 Brigata Alpina Julia – unità dell'Esercito italiano.
 89 Julia – asteroide scoperto nel 1866
 Julia – torrente del Canton Grigioni
 Julia – marchio di una grappa della Stock
 Julia – suono non identificato rilevato dal NOAA
 Julia – linguaggio di programmazione

Pagine correlate
Giulia (disambigua)
Julie
Juliet